Елеонора-Магдалена Терезија Нојбуршка () била је немачка царица и чешка и угарска краљица и супруга Леополда I.

Била је ћерка Филипа Вилијама Нојбуршког и Елизабете Амалије од Хесеа и Дармштата.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1655.
Умрли 1720.
Краљеви Чешке
Краљеви Угарске